Невидимая женщина.

 «Невидимая женщина» — британский фильм режиссёра Рэйфа Файнса о последней возлюбленной Чарльза Диккенса (2013).
  — итальянский драматический фильм 1969 года режиссёра .
 Невидимая леди — персонаж (1961 год), первая супергероиня Вселенной Marvel.

См. также 
 «Девушка-невидимка» () — фантастический фильм 1940 года режиссёра Эдварда Сазерленда.